Andrea Silenzi – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Giulio Silenzi – politico italiano